Râul Daia se poate referi la:

Trei râuri din bazinele hidrografice Mureș și Olt 

 Râul Daia (Hârtibaciu), județul Sibiu, afluent al râului Hârtibaciu — Bazinul hidrografic al râului Olt
 Râul Daia (Homorod), județul Harghita, afluent al râului Homorodul Mare — Bazinul hidrografic Olt
 Râul Daia, Secaș — Bazinul hidrografic al râului Mureș

Vezi și 
 Daia (dezambiguizare)
 Râul Dăianu

Împrumuturi lingvistice din maghiară
Toponime românești